Fact, mot anglais pour un fait, peut faire référence à :
 Fact, un moteur d'inférence;
 Fact, un magazine britannique ;
Le sigle FACT peut faire référence à :
 L'aéroport international du Cap, selon la liste des codes OACI des aéroports;
 FACTS, une abréviation anglophone pour qualifier des appareils électronique de contrôle de réseaux électriques.
 Le Front pour l’alternance et la concorde au Tchad, un groupe rebelle tchadien